Bebop
Bebop e Rocksteady
Cowboy Bebop

Desambiguação